Aseri kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Aserrí, ort, San José,

Estland 

 Aseri, ort i Aseri kommun i landskapet Ida-Virumaa,

Se även 
Azeri, benämning på språket Azerbajdzjanska eller azeriska.

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Estlandförgreningar